Ženská dvouhra Dubai Tennis Championships 2022 probíhala na přelomu první a druhé poloviny února 2022. Do singlové soutěže dubajského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu nastoupilo třicet dva hráček. Obhájkyní titulu byla Španělka Garbiñe Muguruzaová, kterou ve druhém kole vyřadila Ruska Veronika Kuděrmetovová.

Vítězkou se stala lotyšská tenistka Jeļena Ostapenková, jež ve finále dvou nenasazených hráček zdolala Rusku Veroniku Kuděrmetovovou po dvousetovém průběhu 6–0 a 6–4. V probíhající sezóně si připsala premiérové turnajové vítězství, které představovalo pátý singlový titul na okruhu WTA Tour. Zisk 470 bodů jí zajistil poprvé od října 2018 návrat mezi dvacet nejlepších hráček světového pořadí, když v následně klasifikaci figurovala na 13. místě. Kuděrmetovová se postupem do finále posunula zpět do první třicítky a zároveň na kariérní maximum 25. místo.

Ostapenková cestou do finále porazila čtyři grandslamové vítězky. V prvním kole šampionku z Australian Open 2020 Sofii Keninovou, toho času vinou zdravotních problémů až 90. hráčku světa. Ve druhém kole světovou devítku Igu Świątekovou, když lépe zvládla rozhodující zkrácenou hru třetí sady. Zkrácena hra třetího dějství musela rozhodnout i čtvrtfinálový duel, kde udolala Petru Kvitovou, přestože Češka podávala na vítězství v utkání v průběhu druhé i třetí sady, a v tiebreaku, který skončil vysokým poměrem míčů 11–9 měla Kvitová dokonce mečbol. Za kratší konec dlouho tahala i proti Rumunce Simoně Halepové, která nad Ostapenkovou jasně vyhrála první set, druhý set ale získala Lotyška opět ve zkrácené hře, tentokrát suverénním poměrem míčů 7–0, aby ve třetím dějství nadělila Halepové kanára.

Obě finalistky se následně utkaly i ve finále deblové části turnaje, kde Kuděrmetovová po boku Elise Mertensové oplatila porážku Ostapenkové hrající v páru s Ljudmilou Kičenokovou.

Nasazení hráček

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Kvalifikace

Nasazení hráček

Kvalifikantky

Šťastné poražené

Pavouky kvalifikací

První kvalifikantka

Druhá kvalifikantka

Třetí kvalifikantka

Čtvrtá kvalifikantka

Pátá kvalifikantka

Šestá kvalifikantka

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Dubai Tennis Championships 2022